Název Německá lidová strana (německy Deutsche Volkspartei) neslo více politických formací:

 Německá lidová strana (Slovensko) – německá menšinová politická strana v Československu z 30. let 20. století 
 Německá lidová strana (Německo) – politická strana v meziválečném Německu 
 Německá lidová strana (Německé císařství) – politická strana v císařském Německu 
 Německá lidová strana (Rakousko) – politická strana v Rakousku na přelomu 19. a 20. století
 Německá lidová strana (Polsko) – německá menšinová politická strana v meziválečném Polsku 
 Německá lidová strana (Rumunsko) – německá menšinová politická strana v meziválečném Rumunsku
 Německá lidová strana (Sársko) – politická strana v Sársku v 50. letech 20. století